Дий может означать:

Личные имена 
 Дий — русское церковное имя (вариант — Дей). От имени производна фамилия Диев (Деев). Такое имя носил преподобный игумен святой Дий Константинопольский (конец IV века — около 430).

Мифология 
 Дий — в древнегреческой мифологии одно из имен Зевса.
 Дый — Зевс в древнерусской литературе.
  — в древнегреческой мифологии сын Пелопа.
 Дий — персонаж древнегреческой мифологии, сын Приама.  См. Список детей Приама. 
 Дий (отец Мелиты) — в древнегреческой мифологии сын Аполлона.

Прочее 
 Дий — легендарный конунг Гардарики, так же — имя его сына. 
 Дий — укреплённый древний город в Македонии у подошвы Олимпа.
 DIY — аббревиатура англ. Do It Yourself — «сделай сам».

См. также 
 Дион

Примечания